Матушкевич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Матушкевич, Антон (род. 1945) — польский поэт и прозаик.
 Матушкевич, Владислав (1921—2013) — польский ботаник.
 Матушкевич, Ежи (1928—2021) — польский композитор и джазовый музыкант.
 Матушкевич, Феликс (1885—1956) — немецкий историк.
 Матушкевич, Ян Марек (род. 1946) — польский ботаник.